Iermata:
 Iermata, Arad
 Iermata Neagră, Arad